Клермо́н-д'Екссіде́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південь від Парижа, 145 км на північний схід від Бордо, 33 км на північний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 119 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 256,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Клермон-д'Екссідей на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Клермон-д'Екссідей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь